Malicious Software Removal Tool, un logiciel antivirus pour Windows.
 mindful sex and relationship therapy, littéralement : la « thérapie sexuelle et relationnelle consciente » de pleine conscience, développée par la psychologue britannique Meg-John Barker.